Central Warehouse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Central Warehouse (Saginaw, Michigan), NRHP-ID: 82002864
 Central Warehouse (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID: 82004136